Borkenau ist ein deutsch-österreichischer Orts- und Familienname:

Ortsname:
 Borkenau, bis 1938 Neu Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Nowe Bagienice, Dorf im Powiat Mrągowo, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Familienname:
 Franz Borkenau (1900–1957), österreichischer Geschichtsphilosoph, Kulturhistoriker und Soziologe
 Peter Borkenau, deutscher Psychologe